Рене́ Ве́ллер (; 21 ноября 1953, Пфорцхайм) — немецкий боксёр лёгкой весовой категории. В середине 1970-х — начале 1980-х годов выступал за сборную ФРГ: участник летних Олимпийских игр в Монреале, призёр чемпионатов мира и Европы, девятикратный чемпион национального первенства, победитель многих международных турниров и матчевых встреч. В период 1981—1993 боксировал на профессиональном уровне, владел титулом чемпиона по версии ЕБС. Ныне — тренер по боксу.

Биография 
Рене Веллер родился 21 ноября 1953 года в городе Пфорцхайм. Активно заниматься боксом начал в раннем детстве, при этом одновременно с тренировками подрабатывал уборщиком мусора и разносчиком газет.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1972 году, когда стал чемпионом ФРГ среди любителей — впоследствии повторил это достижение ещё восемь раз подряд (четыре раза в полулёгком весе и четыре в лёгком). В 1973 году побывал не чемпионате Европы в Белграде, но дошёл здесь только до четвертьфинала. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, тем не менее, выбыл из борьбы за медали уже после второго своего матча на турнире. На впервые организованном чемпионате мира в 1974 году был остановлен олимпийским чемпионом Борисом Кузнецовым.

В 1977 году Веллер завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Галле, в полуфинальном матче не смог переиграть югослава Аце Русевского. Год спустя выиграл бронзу на чемпионате мира в Белграде, на сей раз его победителем стал нигериец Дэвидсон Андех, который в итоге и получил звание чемпиона. Затем добыл серебро на домашнем европейском первенстве в Кёльне, в решающем матче проиграл советскому боксёру Виктору Демьяненко. Помимо этого побывал на Кубке мира в Нью-Йорке, но неудачно, в первом же бою уступил американцу Дэвиду Армстронгу. Рассматривался как основной кандидат на участие в Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако Западная Германия в числе прочих капиталистических стран бойкотировала эти соревнования, и поездка на Олимпиаду не состоялась. В 1981 году Веллер боксировал на чемпионате Европы в Тампере, но здесь ему откровенно не повезло с жеребьёвкой — уже во втором бою встреча с титулованным Виктором Рыбаковым и, соответственно, поражение.

Профессиональная карьера 
После весьма успешной карьеры в любительском боксе Веллер решил попробовать себя среди профессионалов. Его профессиональный дебют состоялся уже в июне 1981 года, своего первого соперника он победил по очкам в шести раундах. В течение последующих лет провёл множество удачных поединков, завоевал титул чемпиона Германии в лёгком весе. В июне 1983 года дрался с итальянцем Лусио Кузмой за титул чемпиона по версии Европейского боксёрского союза (ЕБС), но первое их противостояние закончилось ничьей. Вскоре между ними состоялся матч-реванш, и на сей раз Веллер выглядел лучше.

Выигранный титул чемпиона Европы Рене Веллер защитил пять раз, а первое и единственное в профессиональной карьере поражение потерпел в январе 1986 года от датчанина Герта Бо Якобсена (у немецкого боксёра открылось сильное рассечение, и в восьмом раунде рефери остановил бой, засчитав технический нокаут). Несмотря на проигрыш, продолжил активно выходить на ринг, неоднократно защитил звание чемпиона Германии, а в марте 1988 года вернул себе титул чемпиона ЕБС, который к тому времени стал вакантным. Веллер продолжал боксировать без поражений вплоть до 1993 года, завершил карьеру на победной волне, хотя в последние годы его оппонентами были далеко не самые сильные бойцы. Всего в профессиональном боксе провёл 55 боёв, из них 52 окончил победой (в том числе 24 досрочно), один раз проиграл, в двух случаях была зафиксирована ничья.

Жизнь вне бокса 
После завершения спортивной карьеры Веллер вёл активную общественную жизнь, участвовал во многих телевизионных шоу, исполнял эпизодические роли в малобюджетных фильмах, участвовал в рекламных кампаниях различных коммерческих организаций. В 1999 году был арестован за сбыт наркотиков, получение краденного имущества, незаконное хранение оружия, мошенничество и приговорён к семи годам лишения свободы. За хорошее поведение был освобождён в 2003 году. После выхода из тюрьмы сильно злоупотреблял алкоголем, неоднократно становился участником скандалов и судебных разбирательств. Женат, есть сын и дочь. Начиная с 2006 года работает тренером по боксу в одном из боксёрских залов своего родного города Пфорцхайма.

Ссылки 
 
 Результаты чемпионата Европы по боксу 1977 года 
 Результаты чемпионата Европы по боксу 1979 года 
 Результаты чемпионата мира по боксу 1978 года 
 

Боксёры Германии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Тренеры по боксу Германии